

Architettura 
 Monasterio de Piedra – antico monastero cistercense nel comune di Nuévalos, Spagna

Geografia 
 Spagna
 Monasterio – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Monasterio de Rodilla – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Armando Monasterio – politico, partigiano e sindacalista italiano
 Ricardo Monasterio – nuotatore venezuelano